Die Liste der Mannschaftskader der Meesterklasse 2017/18 enthält alle Stammspieler der Meesterklasse 2017/18 sowie die übrigen Spieler, die mindestens eine Partie gespielt haben, mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Mannschaften meldeten vor der Saison zehn Stammspieler, die mindestens zwei Wettkämpfe bestreiten müssen, durften aber außerdem auch alle übrigen Vereinsmitglieder einsetzen. Während LSG IntelliMagic mit 12 eingesetzten Spielern auskam, spielten bei En Passant Bunschoten-Spakenburg 21 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 164 Spieler zum Einsatz, von denen 39 keinen Wettkampf versäumten. Punktbester Spieler war Arthur Pijpers (LSG IntelliMagic) mit 8 Punkten aus 9 Partien. Je 6,5 Punkte erreichten sein Vereinskollege Jelmer Jens sowie Jasel Lopez (Kennemer Combinatie) und Martijn Dambacher (HMC Calder), wobei Dambacher 8 Partien spielte, Jens und Lopez je 9. Mit Daan in 't Veld (Kennemer Combinatie), Robin van Kampen, Dmitri Stez (beide Bussums Schaakgenootschap), Erwin l’Ami, Jan Smeets, Sopiko Guramischwili, Johannes Kossen (alle En Passant Bunschoten-Spakenburg), Luc Zimmermann (Schaakvereniging Voerendaal), Alexandr Fier und Frenk van Harrefeld (beide MuConsult Apeldoorn) erreichten zehn Spieler 100 %. Von diesen spielten van Kampen und l’Ami je zwei Partien, die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer (Die Stammspieler haben die Ranglistennummern 1 bis 10)
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2017); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2017), wenn die Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich um eine nationale Wertung.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2017; ARU = Aruba, AZE = Aserbaidschan, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, BRA = Brasilien, DEN = Dänemark, ESP = Spanien, GEO = Georgien, GER = Deutschland, NED = Niederlande, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

LSG IntelliMagic

Kennemer Combinatie

Bussums Schaakgenootschap

HMC Calder

En Passant Bunschoten-Spakenburg

Schaakvereniging Voerendaal

SISSA Groningen

MuConsult Apeldoorn

Pathena Rotterdam

Groninger Combinatie

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Saisonübersicht beim Koninklijke Nederlandse Schaakbond (niederländisch)
 Gemeldete Stammspieler beim Koninklijke Nederlandse Schaakbond (niederländisch)

Schach 2017
Schach 2018
Meesterklasse
Wikipedia:Liste